Steele County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Steele County (Minnesota)
 Steele County (North Dakota)